Jadwin bezeichnet:

 Jadwin (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cornelius Comegys Jadwin (1835–1913), US-amerikanischer Politiker
 Edgar Jadwin (1865–1931), US-amerikanischer Generalleutnant, Sohn von Cornelius